Boschung ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Boschung (* 1963), Schweizer Politiker (CVP)
 Dietrich Boschung (* 1956), Schweizer Klassischer Archäologe
 Noah Boschung (* 2001), Schweizer Unihockeyspieler
Peter Boschung (1912–1999), Schweizer Mediziner, Mundart-Schriftsteller und Kulturpolitiker
 Ralph Boschung (* 1997), Schweizer Automobilrennfahrer
 Urs Boschung (* 1946),  Schweizer Medizinhistoriker